Come and Get It (álbum de Rachel Stevens)
Come and Get It (canção de Badfinger)
Come an' Get It - álbum de Whitesnake
Come Get It! - álbum de Rick James
Come & Get It - canção de Selena Gomez
Come and Get It (1936) - filme norte-americano de 1936

Desambiguação